51 em  numeração romana
Liechtenstein (código de país ISO 3166-1)
Long Island, uma ilha americana em cujo extremo oeste se encontram os bairros de Brooklyn e Queens, da cidade de Nova Iorque
linearmente independente

Li
símbolo químico do lítio
criatura mítica em forma de um dragão sem chifres, na  mitologia chinesa
li
limburguês (código de língua ISO 639)
li(x) costuma ser usado para representar a função Logaritmo integral

Desambiguações de siglas